FlatOut 2 — это гоночная видеоигра, разработанная компанией Bugbear Entertainment и изданная Empire Interactive в Европе и Vivendi Universal Games в Северной Америке. Она является продолжением игры FlatOut 2004 года.

По сравнению со своей предшественницей игра больше ориентирована на уличные гонки/импортные тюнеры. Заметным изменением является сцепление шин с дорогой; игроки могут лучше контролировать свой автомобиль, меньше беспокоясь о заносе на крутых поворотах. В игре есть три класса автомобилей: дерби, гонки и стрит.

В России игра вышла 29 июня 2006 года, в Европе - 30 июня, а в Северной Америке - 1 августа. В 2008 году компания Virtual Programming выпустила версию игры для OS X. В 2014 году версия игры для Linux была выпущена на GOG.com в рамках запуска поддержки Linux.

Улучшенный порт был выпущен в 2007 году для Xbox 360 и Windows под названием FlatOut: Ultimate Carnage. Порт Ultimate Carnage для PlayStation Portable был выпущен под названием FlatOut: Head On.

Игровой процесс 
В FlatOut 2 представлены 5 режимов игры: «Карьера», «Заезд», «Одиночная гонка», «Трюки» и «Дерби», а также игра по глобальной или локальной сети с реальными людьми.

Карьера. Суть данного режима заключается в последовательном прохождении кубков и одиночных заездов. Машины в игре разделяются на три класса: дерби, гоночные и стритрейсинг. Кубки тоже делятся на 3 аналогичные группы. Кубок включает в себя от 2 до 6 трасс (их количество увеличивается по мере прохождения). После прохождения каждого из кубков открывается одиночный заезд (дерби, трюк или специальная трасса).

Одиночная гонка. Этот режим включает в себя возможность пройти все заезды из карьеры за все классы машин. Доступен в игре вдвоём.

Гонки. Этот режим предлагает Вам проехать по нескольким эллипсообразным трассам, преимущественно включающим в себя 6 кругов. Как правило, эти трассы рассчитаны на то, чтобы встретиться на полной скорости с другими игроками на перекрёстке, которых на этих трассах в изобилии. Доступен в игре вдвоём.

Трюки. В этом режиме Вам предложат «поиграть» водителем. Вам нужно будет запускать его в высоту, длину, «забивать» его в качестве мяча в футбольные ворота, в роли шара в боулинге и многое другое. Для выполнения всего этого Вам дадут на выбор пять машин. Все они с реактивными двигателями.

Дерби. Здесь Вам придётся сражаться с другими водителями на арене. Для этого можно выбирать любую открытую Вами машину. У каждого автомобиля есть своя полоска «здоровья». Она уменьшается по мере столкновения с другими водителями. Когда она обнулится, машина взорвётся, а водитель с криком вылетит через лобовое стекло. За столкновения начисляются бонусы, которые, в свою очередь, дают вам «нитро».

Внутриигровая характеристика наносимых повреждений:
 1 звезда: «Толчок» («Бац») — не всегда намеренное и не очень сильное столкновение с противником.
 2 звезды: «Удар» («Бабах») — сильное намеренное столкновение с противником и «Перевертыш» — надо ударить в оппонента так, чтобы он коснулся крышей земли.
 3 звезды: «Таран» («Тарарах!») — очень сильное намеренное столкновение с противником, наносящее очень большой урон.
 4 звезды: «Выброс» (доступный лишь в гонке) — удар такой силы и в такое место, что пилот вылетает из кабины, «Выброс» может получаться косвенно при столкновении оппонента с жестким препятствием по вине игрока.
 5 звёзд: «Вдребезги» («Хулиган!») — столкновение с автомобилем оппонента такой силы, что его машина выходит из строя с сопутствующим взрывом.

Отличия от первой части серии 

Основным отличием от первой части стала более аркадная направленность игры, по большей мере это сказалось на физике поведения автомобиля на дороге — управление изменилось в сторону более упрощенного, повреждения носят скорее символический характер и на ходовые характеристики не влияют, исключение составляет лишь потеря одного из колес: если потеряно переднее колесо, то болид будет хуже управляться в повороте, если одно из ведущих колес — медленнее разгоняться.

Аркадности игре прибавила и разрушаемость объектов на трассах и общая зрелищность заездов, появились более массивные объекты для разрушения, иногда составляющие целые конструкции, добавились взрывоопасные объекты, при контакте с которыми происходил массивный взрыв, сопровождаемый огненной вспышкой, подобный взрыв происходил вследствие полного уничтожения автомобиля.

Уделено больше внимания развлекательному режиму игры под названием «Трюки», который пополнился рядом заданий с имитацией различных командных видов спорта, таких как футбол, бейсбол, баскетбол и т. д., в которых, как и во всех состязаниях режима «Трюки», нужно было осуществить выброс водителя через лобовое стекло в соответствии с условиями выполняемого трюка.

Автомобили в игре теперь строго разделены на четыре подвида — дерби, спорт, уличные гонки и специальные модели для исполнения трюков, каждый из автомобилей строго «закреплен» в своем классе и принимать участие в гонке с автомобилями других уровней не может. Помимо вышеуказанных машин, существует ряд бонусных моделей, открываемых при помощи ввода чит-кодов.

В FlatOut 2 сделан особый упор на проработку персонажей игры, являющихся бессменными оппонентами игрока в каждом состязании, будь то гонка или выполнение трюков, в игре их семеро. Каждый из пилотов имеет свою проработанную личность, отличающую его как по внешнему виду — пол, этническая принадлежность, манера одеваться, так и вкусовыми предпочтениями в автомобилях, их цветовой раскраске и поведению персонажа на дороге во время заезда. Знакомство игрока с конкурирующими пилотами начинается ещё в начальной заставке, в конце которой они предстают изображенными в полный рост с управляемыми ими болидами, кроме того, на экранах загрузки часто показываются их изображения с короткими фактами из биографии; во время заезда при приближении к любому из участвующих автомобилей в левом нижнем углу экрана всплывает подсказка с именем пилота, изображением его лица и состоянием машины.

Саундтрек 
Игра получила динамичный саундтрек в стилях рок и метал, с такими знаменитыми исполнителями как Megadeth, Rob Zombie, Nickelback и Papa Roach; основной темой игры стала дорожка «Demon Speeding» исполнителя Rob Zombie, проигрываемая в заставке.

Исполнитель — Название:
 Alkaline Trio — «Mercy Me»
 Alkaline Trio — «Fall Victim»
 Audioslave — «Your Time Has Come»
 Audioslave — «Man Or Animal»
 Fall Out Boy — «7 Minutes In Heaven (Atavan Halen)»
 Fall Out Boy — «Snitches and Talkers Get Stitches and Walkers»
 Megadeth — «Symphony Of Destruction»
 Mötley Crüe — «Dr. Feelgood» (только в режиме «Трюки»)
 Nickelback — «Believe it or Not»
 Nickelback — «Flat On The Floor»
 Papa Roach — «Blood Brothers» (только в режиме «Трюки»)
 Papa Roach — «Not Listening»
 Rise Against — «Give It All»
 Rob Zombie — «Demon Speeding»
 Rob Zombie — «Feel So Numb»
 Supergrass — «Richard III»
 Supergrass — «Road to Rouen»
 The Chelsea Smiles — «Nowhere Ride»
 The Vines — «Don’t Listen to the Radio»
 Underoath — «Reinventing Your Exit»
 Wolfmother — «Dimension»
 Wolfmother — «Pyramid»
 Yellowcard — «Breathing»
 Yellowcard — «Rough Landing, Holly»
 Zebrahead — «Lobotomy For Dummies»

Прекращение поддержки сетевой игры сервисом GameSpy 
По состоянию на октябрь 2013, при попытке войти в режим сетевой игры появляется сообщение о прекращении поддержки FlatOut 2 сервисом GameSpy.
Однако по состоянию на 16 октября 2013 года сервер поддерживает сетевую игру, но поиск игр не увенчается успехом. На данный момент поиграть с игроками можно с помощью программ — Tunngle, GameRanger, Hamachi, а также Voobly.

Помимо этого, ведётся разработка глобальной модификации для ПК-версии игры с собственным сервером для организации матчей и ведения статистики. Также есть возможность онлайна для PS2-версии, если использовать профиль сетевых настроек консоли, для которого выбрано следующее значение DNS: 198.91.86.63 — таким образом онлайн-игра будет осуществляться с помощью проекта «Open spy», созданного на замену закрытому «Game spy». Подобным образом «оживлён» онлайн для некоторых других PS2-игр.

Оценки и мнения 

FlatOut 2 получила в основном положительные отзывы от прессы. На сайте Metacritic игра получила среднюю оценку 76/100 в версии для ПК и 73/100 в версиях для PlayStation 2 и Xbox, а на GameRankings 78,29 % для ПК, 75,11 % для PlayStation 2 и 74,91 % для Xbox.

Награды 
 Лучшая гоночная игра для PlayStation 2, PC по версии IGN в 2006.
 Лучшая гоночная игра 2006 года, 8 место в общем рейтинге 2006 года по версии журнала «Игромания».

Побочные игры

FlatOut: Ultimate Carnage (2007) 
FlatOut: Ultimate Carnage - это улучшенный порт FlatOut 2 с новыми режимами игры и графикой, а также как минимум двумя новыми автомобилями. Ранее она была известна под названием FlatOut: Total Carnage. FlatOut: Ultimate Carnage была выпущена 22 июля 2007 года в Европе, 1 августа в Австралии и 2 октября в Северной Америке для Xbox 360.

Версия для Microsoft Windows была выпущена через сеть Steam 26 августа 2008 года, а в магазинах появилась 2 сентября. Существует также портативная версия игры для PlayStation Portable под названием FlatOut: Head On, которая вышла в Австралии 12 марта 2008 года, в Европе двумя днями позже, а в Северной Америке 4 апреля.

Геймплей 
Ultimate Carnage представляет совершенно новую серию трасс, которые расположены в разных местах - от оживленных улиц до ливневых стоков.

Автомобили более детализированы, чем в предыдущих играх серии, в них используются новейшие технологии динамического освещения и теней, а также значительно улучшенный движок повреждений и физики, в котором каждый автомобиль состоит из 40 отдельных разрушаемых частей. Однопользовательская игра поддерживает до 11 других автомобилей, управляемых искусственным интеллектом, в каждой гонке.

В игру также включен новый многопользовательский формат; он работает в системе Games for Windows - Live, которая требует от пользователя либо регистрации в Xbox LIVE или Games for Windows LIVE Gamertag, либо бесплатной регистрации. Функция LAN недоступна в FlatOut: Ultimate Carnage, в отличие от двух предыдущих игр FlatOut для Windows.

Прием 
Версии для Xbox 360 и ПК получили "благоприятные" отзывы, а версия Head On получила "средние" отзывы, согласно сайту агрегации рецензий Metacritic.

Морис Бранскомб из Hyper похвалил версию для Xbox 360 за то, что она "выглядит и играется лучше, чем когда-либо прежде", но ему не понравились саундтреки и он заявил, что "время загрузки игры слишком велико". В Японии Famitsu поставил той же консольной версии оценку в три семерки и одну шестерку, получив в общей сложности 27 баллов из 40.

FlatOut: Head On (2008) 
FlatOut: Head On - это портативный ремейк игры FlatOut 2 2006 года. Игра вышла в Австралии 12 марта 2008 года, в Европе - двумя днями позже, а в Северной Америке - 4 апреля 2008 года. Геймплей очень похож на FlatOut 2, но саундтрек взят из FlatOut: Ultimate Carnage. Она была выпущена только для PSP.

Примечания 

Компьютерные игры 2006 года
Компьютерные игры, разработанные в Финляндии
FlatOut
Продолжения компьютерных игр
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox
Steam-игры
Игры, использующие язык Lua
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Игры для Linux
Игры для macOS